Le tournoi de tennis de Newport est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute du 14 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Lori McNeil, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Terry Holladay et Heather Ludloff.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Newport
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Newport
Tennis aux États-Unis en 1986
Tennis en juillet 1986